Министерство образования и исследований (Норвегия) отвечает за образование, научные исследования и детские сады. Министерство было создано в 1814 году. Отдел отчитывается законодательной власти (Стортингу). Традиционно это министерство было также ответственно за церковные дела, но эта функция была передана Министерству культуры и по делам церкви в 2002 году.

Организационная структура 
Министр образования
Министр науки и высшего образования
Три государственных секретаря
Политический советник

Департаменты 
Департамент дошкольного образования и ухода за детьми
Департамент образования и профессиональной подготовки
Департамент высшего образования
Департамент исследований
Департамент анализа политики, пожизненного обучения и международных отношений
Департамент управления и финансов
Департамент управления и развития
Отдел коммуникации

Дочерние органы 
Исследовательский совет Норвегии
Норвежский Директорат по образованию и подготовке кадров
Центр ИКТ в образовании
Норвежское агентство по обеспечению качества в образовании
Норвежский центр по международному сотрудничеству в области высшего образования
Норвежский институт по обучению взрослых
Норвежский институт международных отношений
Норвежский метеорологический институт
Норвежский институт социальных исследований
Норвежский фонд государственного образовательного займа

Университеты 
 Норвежский университет науки и технологии
 Университет Бергена
 Университет Осло
 Университета Ставангера
 Университет Тромсе
 Университет Агдера
 Норвежская школа экономики и делового администрирования
 Норвежская школа спортивных наук
 Норвежская академия музыки
 Норвежская школа ветеринарных наук
 Университетский центр Шпицбергена

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Правительство Норвегии
Норв
Министерства науки и технологии
Образование в Норвегии
Наука в Норвегии